Медаль Merentibus (Заслуженный) () — одна из старейших польских наград (с 1766 г.).

Учреждена последним королëм польским и великим князем литовским Станиславом Августом Понятовским в 1766 году для награждения за заслуги в области науки, культуры, изобретательства и развития промышленности и торговли.

Медаль изготавливалась из  золота, серебра и бронзы. На лицевой стороне медали в центральной еë части помещено изображение бюста короля Станислава Августа Понятовского, окружëнное надписью с выступающими буквами на латинском языке: STANISLAUS AUGUSTUS DEI GRATIA REX POLONIAE MAGNUS DUX LITHUANIAE (Станислав Август Божьей милостью король Польши, великий князь Литвы). На оборотной стороне медали в центральной еë части изображен лавровый венок, переплетенный ветвями дуба и лавра, над которым расположена надпись на латинском языке: MERENTIBUS (Заслуженный).

Примечания

См. также 
 Медаль Добрых заслуг

Литература 
 Zbigniew Puchalski, Ireneusz J. Wojciechowski, Ordery i odznaczenia polskie i ich kawalerowie, Warszawa 1987

Ссылки 
 Вечерний Минск. 23 апреля 2004. Парад наград.

Медали Польши